ZW poate fi:

 Zimbabwe, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .zw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Zimbabwe

Legături externe 
  „zw” la acronymfinder.com